B&B ima više značenja.
 Separacija i evaluacija, algoritam
 B&B (TV serija), engleska serija